Die Liste beninischer Fußballnationalspieler gibt einen Überblick über Spieler, die mindestens ein A-Länderspiel (FIFA-Spiele ebenso wie Nicht-Fifa-Spiele) für die beninische Fußballnationalmannschaft bestritten haben.

Rekordspieler des Landes nach Einsätzen ist Stéphane Sessègnon. Der Mittelfeldspieler absolvierte zwischen 2004 und 2019 insgesamt 83 Partien. Sessègnon ist ebenfalls Rekordtorschütze – er erzielte 24 Treffer.

Spielerliste 
Stand: 18. September 2022

Weblinks 
 Spieler auf national-football-teams.com
 Spieler auf transfermarkt.de

Benin
!
!